Села:
 Теребежі — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада
 Теребежі — Львівська область, Золочівський район, Заболотцівська сільська громада

Див. також 
 Теребіж